W Polsce 
 Ładzin – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Pajęczno 
 Ładzin – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kamieńskim, w gminie Wolin
 Ładzin – gromada
 Ładzin – przystanek kolejowy